Autionsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Autionsaari (ö i Äänekoski), Mellersta Finland, 
 Autionsaari (ö i Keuruu), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar